

Patronymes 

 Andy Pando (né en 1983), footballeur péruvien ;
 José María Pando (1787-1840), homme d'État et diplomate hispano-péruvien ;
 Juan Pando Barrero (1915-1992), photographe espagnol, père de Juan Pando Despierto ;
 Juan Pando Despierto (né en 1943), historien et photographe espagnol, fils de Juan Pando Barrero ;
 Manuel Pando Fernández de Pineda (1792-1872), noble et homme politique espagnol ;
 Martín Pando (1934-2021), joueur de football international argentin.

Toponymes

Bolivie 
 Département de Pando, département de Bolivie.
 Province de José Manuel Pando, province dans le département de La Paz, en Bolivie.

Espagne 
 Pando, un quartier de Karrantza, dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque.
 Pando, un quartier de Portugalete situé dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque.
 Pando, un quartier de Trucios, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.

Uruguay 
 Pando, ville à  de Montevideo, connue pour la prise de Pando de 1969.

Autres 
 Pando (logiciel), nom d'un logiciel de partage.
 Pando (arbre), surnom donné au plus grand organisme vivant répertorié de la planète, une immense colonie de Populus tremuloides.